Ла Виханера () — зимний праздник в Кантабрии, который раньше проходил в долинах Игуньи, Торансо, Трасмьеры, Кампоо и Поласьонеса, но сегодня сохранился только в местечке Силио (Мольедо), благодаря Ассоциации друзей Ла Виханеры (Asociación de Amigos de la Vijanera), возобновившей традиции ежегодного маскарада в 1982 году, почти через 30 лет после его запрета во время диктатуры Франко. Является праздником, представляющим национальный туристический интерес Испании (Fiesta de interes turistico).

Происхождение 
Сегодня существует несколько версий, объясняющих происхождение и название праздника. По одной из них, традиция празднования Ла Виханеры связана с зимним солнцестоянием у кельтов. По другой, Ла Виханера может происходить от древнеримского торжества Kalendae Ianuarii в честь двуликого бога дверей, входов и выходов, Януса.

Описание праздника 

Ла Виханера проводится в первое воскресенье после Нового года. Жители Силио и окрестностей, участвующие в карнавале, одеваются в маскарадные костюмы различных фольклорных персонажей, образов которых насчитывается около 75, среди которых центральное место занимают саррамакосы (zarramacos), которые возглавляют карнавальную процессию. Участники, изображающие данного персонажа, одеты в овечьи шкуры и носят на голове длинные конусообразные колпаки. Их лица выкрашены в чёрный цвет, а на одежду прикреплено от 6 до 10 колокольчиков, звон которых прогоняет зло.

Первая часть праздника представляет собой маскарадную процессию, движущуюся к центральной площади Силио. Она состоит из таких эпизодов, как поимка медведя (Captura del Oso, главные персонажи: хозяин и медведь), защита границы (Defenca de la Raya; главные персонажи: соррамакосы и Чёрный танцовщик), маскарадное шествие к площади (Parados en el Recorrido; главные персонажи: все участники праздника).

Вторая часть происходит на площади Силио, и состоит из эпизодов: чтения стихотворений, специально приготовленных к карнавалу (Las Coplas); символическое рождение Нового года (Preñá); шуточное убийство медведя (La muerte del oso), олицетворяющее собой победу над злом. Этим обрядом кантабрийцы пытались защитить скот в наступившем году, прогнать злых духов и заручиться поддержкой умерших предков.

Примечания

Ссылки 

 
 

Испанские праздники
Зимние праздники
Новый год в Испании
Культура Кантабрии